Ребе́кка Джейн Ле́йси (; 20 апреля 1965, Уотфорд, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — английская актриса.

Биография 
Родилась 20 апреля 1965 года в Уотфорде (графство Хартфордшир, Англия, Великобритания) в семье актёров  (1935—1991), который снимался в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и Мелы Уайт (род.1931), которые были женаты в 1959—1971 гг. У него есть брат — актёр Джонатан Лейси (род. в 1960-х), а также два младших сводных брата по отцу от его второго брака с Джоанной Бейкер — Дэвид Лейси и Мэттью Лейси.

Карьера 
Дебютировала в кино в 1981 году, сыграв роль Далси Гримстоун в телесериале «Наоборот». В 2010 году Лейси сыграла роль Теы в фильме «Как выйти замуж за миллиардера». Всего она сыграла в 43-х фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
Ребекка замужем за режиссёром Полом Харрисоном. У супругов есть двое детей — сын Чарли Харрисон Лейси (род. в ноябре 2002) и дочь Бетси Лейси (род. в ноябре 2005).

Фильмография

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании